La saison 2022-2023 du Mans FC, club de football français, voit le club évoluer en National avec le statut professionnel. L'équipe participe également à la Coupe de France.

Il s'agit de la huitième saison du club sarthois en troisième division du championnat de France de football, la quatrième sous l'appellation actuelle "National" et la troisième consécutive depuis la relégation à l'issue de la saison 2019-2020.

Avant-saison 
L'équipe première du Mans FC reprend l'entraînement le lundi 27 juin après une trêve estivale d'environ un mois et demi.

Entre le 4 et le 9 juillet, les joueurs et le staff partent en stage à Parigné avant d'aborder le programme de six matchs amicaux de préparation avant la reprise du championnat, programmée le 12 août. Le bilan comptable de cette préparation est plutôt mitigé avec seulement deux victoires pour quatre défaites.

Transferts

Mercato estival 
À l'issue de la saison 2021-2022, le club enregistre de nombreux départs, à commencer par les cinq joueurs prêtés qui retrouvent leurs clubs respectifs. Neuf autres joueurs se retrouvent en fin de contrat, dont les deux anciens Hamza Hafidi et Alexandre Vardin, présents depuis 2016 parmi l'effectif des "Sang et Or". À ces départs s'ajoutent ceux de sept joueurs de la réserve ayant côtoyé l'équipe première.

Dans le sens des arrivées, Tristan Boubaya, les frères Jeffrey et Edwin Quarshie, Alexandre Vincent, Lilian Njoh, Harold Voyer, Jonas Smith, Freddy Colombo et Mike Bettinger sont progressivement officialisés par le club. Le retour de l'entraîneur adjoint Yohann Feurprier est également annoncé à la suite du départ de William Prunier en fin de saison. De son côté, Noa Cervantes arrive en provenance de Reims sous forme de prêt sans option d'achat.

Le club officialise également la signature des premiers contrats professionnels de quatre jeunes du centre de formation : Martin Rossignol, Zaïd Amir, Paul Lehoux, et Mickaël Bod.

La veille de la reprise, le club annonce sa recrue la plus importante jusqu'ici : Fahd El Khoumisti, élu meilleur joueur de National la saison passée. Le club déclare avoir terminé son mercato, et invite également trois jeunes joueurs à la reprise avec les pros : Ianis Polla Boyom, Théo Argoud et Adam Hammoudi. Seul le premier cité restera durablement parmi l'effectif.

Une semaine après la reprise, le club perd son gardien Pierre Patron, parti à Charleroi, et fait revenir Nicolas Kocik, passé au Mans lors de la saison 2018-2019. À la suite des blessures d'Alexandre Lauray et Mike Bettinger, le club ne compte plus de latéral droit parmi son effectif professionnel. Cela permet au jeune Oscar Verneau d'intégrer provisoirement le groupe, avant que Pierre-Daniel Nguinda ne soit recruté pour pallier ce poste. Cela marque la fin du mercato estival du Mans FC.

Mercato hivernal 
À la suite d'une nouvelle défaite à Cholet (1-2), l'entraîneur brésilien Cris est démis de ses fonctions, Yohann Feurprier assurant l'intérim. Après une large victoire face au Puy Foot (5-1), Réginald Ray est nommé à la tête de l'équipe mancelle, qu'il avait déjà entraîné lors de la fin de saison 2019-2020. Une semaine après son arrivée, un premier mouvement notable a lieu avec la signature professionnelle du jeune défenseur Théo Eyoum, arrivé en provenance de la réserve de Rennes en début de saison et peu à peu intégré au groupe pro.

Le mercredi 30 novembre, le club annonce le départ définitif de Fahd El Khoumisti vers Concarneau, alors que le joueur était en conflit avec la direction depuis de longues semaines et ne jouait plus.

Le lundi 2 janvier 2023, soit un jour après l'ouverture officielle du mercato hivernal, Le Mans FC accueille sa première recrue en la personne d'Iyad Mohamed, prêté par le Stade Malherbe de Caen. Le même jour, l'ensemble du groupe pro se rend à Ploufragan pour débuter un stage de préparation avant la reprise du championnat.

Deux semaines jour pour jour après l'arrivée d'Iyad Mohamed, une seconde recrue est officialisée par le club. Il s'agit du défenseur expérimenté Lamine Koné, libre après son départ du FC Lausanne-Sport.

En manque de temps de jeu, Freddy Colombo et Paul Lehoux sont respectivement prêtés au Bergerac Périgord FC et au Bourges Foot 18. De son côté, Jeffrey Quarshie est libéré de son contrat et s'engage au CS Sedan Ardennes après avoir pris part aux 18 matchs de la phase aller. Pour compenser ce départ, le club enregistre l'arrivée sous forme de prêt de N'Dri Philippe Koffi, en provenance du Stade de Reims.

Effectif

Effectif professionnel actuel 
Le tableau suivant liste uniquement l'effectif professionnel du Mans pour la saison 2022-2023.

!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Gardiens
|-
  
  

|-
!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-
!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Défenseurs
|-

|-
!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-
!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Milieux
|-

!colspan=8 style="background: #FFEC00 " align=center|
|-
!colspan=8 style="background: #FFFFFF" align=center| Attaquants
|-

Compétitions

National 
La saison 2022-2023 du Championnat de France de football National est la  édition du Championnat de France de football National. Le troisième niveau du football français oppose cette saison dix-huit clubs en une série de trente-quatre rencontres. C'est le plus haut échelon auquel peuvent accéder les équipes amateurs puisqu'au-delà, les clubs doivent avoir le statut professionnel pour participer au Championnat de France de football de Ligue 2.

Du fait du passage à 18 clubs en Ligue 2 pour la saison 2023-2024, il n'y aura cette saison que deux montées en Ligue 2 (pas de 3e barragiste) et six descentes en National 2 au lieu de quatre auparavant.

Aller

Retour

Classement

Résultats par journée 

Source : fff.fr (Fédération française de football)
Résultat : D = Défaite ; N = Nul ; V = Victoire.

Coupe de France 
La coupe de France de football 2022-2023 est la 106 édition de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de football, qui l'organise conjointement avec les ligues régionales.

Le vainqueur de la compétition se qualifie pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2023-2024 et pour le Trophée des champions 2023.

Notes et références

Notes

Références 

2022-2023
Le Mans FC
Le Mans FC